Het WTA-tennistoernooi van Florianópolis (officieel Brasil Tennis Cup) van 2014 vond plaats van 24 februari tot en met 1 maart 2014 in de Braziliaanse kustplaats Florianópolis. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Monica Niculescu was als vijfde geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, maar moest daar tijdens de derde set van haar partij tegen Carla Suárez Navarro de strijd opgeven wegens een voetblessure.

Het eerste reekshoofd, de Spaanse Carla Suárez Navarro, bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als derde geplaatste Tsjechische Klára Zakopalová won het toernooi. Zij stond in de eindstrijd tegenover het tweede reekshoofd, Garbiñe Muguruza uit Spanje, en dreigde in eerste instantie (bij een stand van 4–6 en 2–5) haar zevende WTA-finaleverlies op rij te gaan lijden. Daar wist Zakopalová evenwel het tij te keren, en met een reeks van elf gewonnen games mocht ze het toernooi van Florianópolis op haar naam schrijven, in drie sets. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds 2005 (toen ze nog Klára Koukalová heette).

De Belgische Alison Van Uytvanck, die zich via het kwalificatietoernooi een plaatsing in het hoofdtoernooi had weten te bevechten,  bereikte de derde ronde. Daarin moest zij haar meerdere erkennen in het tweede reekshoofd, Garbiñe Muguruza.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde in de tweede ronde, onder de slagen van de als eerste geplaatste Carla Suárez Navarro.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Vania King en Barbora Záhlavová-Strýcová, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van de latere winnaressen.

De als derde geplaatste titelverdedigsters Anabel Medina Garrigues / Jaroslava Sjvedova slaagden erin hun titel te prolongeren. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Francesca Schiavone en Sílvia Soler Espinosa in de match-tiebreak, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Sjvedova acht.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Stephanie Vogt uit Liechtenstein. In hun openingspartij wisten zij het vierde reekshoofd, Darija Jurak en Andreja Klepač, te kloppen waardoor zij de tweede ronde bereikten.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Florianopolis 2014
Florianopolis